Ско́тников — фамилия; имеет женскую форму Скотникова. Известные носители:

 Скотников, Алексей Яковлевич (род. 1922) — деятель советских спецслужб.
 Скотников, Всеволод Антонович (род. 2001) — российский хоккеист.
 Скотников, Егор Осипович (ок. 1780—1843) — русский гравёр.
 Скотников, Леонид Алексеевич (род. 1951) — советский юрист и дипломат.

 Скотникова, Татьяна Викторовна (род. 1978) — российская футболистка, играющая на позиции полузащитника в команде «Россиянка».